Liste des municipalités de l'État de Bahia par  population, en ordre décroissant basé sur les estimations de l'IBGE pour juillet 2006.

Plus de 500 000 habitants

Plus de 100 000 habitants

plus de 50 000 habitants

Plus de 25 000 habitants

Plus de 10 000 habitants

Plus de 5 000 habitants

Moins de 5 000 habitants

Références 
 Estimations de IBGE au 

Bahia
Municipalité dans l'État de Bahia